Die Hochstaplerin steht für:

 Die Hochstaplerin (1914), kurzer deutscher Stummfilm von Einar Zangenberg
 Die Hochstaplerin (1927), deutscher Stummfilm von Martin Berger
 österreichischer Titel des deutschen Stummfilms Der erste Kuß (1928)
 Die Hochstaplerin (1943), deutsche Filmkomödie von Karl Anton